Семигоры — населённые пункты:

Россия
 Семигоры — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Украина
 Семигоры — село в Богуславском районе Киевской области.